Nereis corniculata är en ringmaskart som beskrevs av Otto Friedrich Müller 1788. Nereis corniculata ingår i släktet Nereis och familjen Nereididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
corniculata